Osoby o nazwisku Maas:
 Adriaan Maas − holenderski żeglarz, olimpijczyk
 Anton Maas − holenderski brydżysta
 Cheryl Maas − holenderska snowboardzistka, olimpijka
 Jan Maas − holenderski żeglarz, olimpijczyk
 Jan Maas − holenderski kolarz torowy i szosowy, olimpijczyk
 Frans Maas − holenderski lekkoatleta
 Frederica Sagor Maas − amerykańska scenarzystka filmowa, superstulatka
 Günther Maas − zachodnioniemiecki zapaśnik, olimpijczyk
 Hermann Maas − niemiecki chirurg
 Marie Paulus Maas − biskup
 Otto Maas − niemiecki lekarz
 Rob Maas − holenderski piłkarz

Inne:
 Moza (nid. Maas) − rzeka płynąca przez terytorium Francji, Belgii i Holandii
 Stara Moza (nid. Oude Maas) − odnoga w Delcie Renu i Mozy
 Nowa Moza (nid. Nieuwe Maas) − odnoga w Delcie Renu i Mozy w Holandii